Argelati  ist der Familienname folgender Personen:

 Ascanio Argelati (1676–1738), römisch-katholischer Bischof
 Filippo Argelati (1685–1755), italienischer Gelehrter
 Michele Argelati (1743–1805), römisch-katholischer Bischof